Стоу има више значења:
 Стоу (Вермонт), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Вермонт
 Стоу (Пенсилванија), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Стоу (Охајо), град је у америчкој савезној држави Охајо

Особе 
 Херијет Бичер Стоу, америчка књижевница
 Мадлен Стоу, америчка глумица